Serdar Kurtuluş (Bursa, 23 juli 1987) is een oud-Turks voetballer. Hij speelde als verdediger o.a. bij Bursaspor en Beşiktaş. Zijn jongere broer Serkan is ook een voetballer.

Statistieken 

Turks voetballer